Kivikko steht für:

 Kivikko (Helsinki), Ortsteil von Helsinki

Kivikko ist der Familienname folgender Personen:

 Heikki Kivikko (* 1963), finnischer Skilangläufer